|-
| 176501 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176502 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176503 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176504 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176505 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176506 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176507 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176508 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176509 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176510 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176511 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176512 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176513 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176514 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176515 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176516 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176517 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176518 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176519 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176520 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176521 - ||  || 17 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176522 - ||  || 17 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176523 - ||  || 18 decembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176524 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176525 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176526 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176527 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176528 - ||  || 22 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 176529 - ||  || 19 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176530 - ||  || 19 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176531 - ||  || 20 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 176532 - ||  || 5 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 176533 - ||  || 5 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 176534 - ||  || 4 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176535 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 176536 - ||  || 6 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176537 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176538 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176539 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176540 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176541 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176542 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176543 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176544 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176545 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176546 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176547 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176548 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176549 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176550 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176551 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176552 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176553 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176554 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176555 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176556 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176557 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176558 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176559 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176560 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176561 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176562 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176563 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176564 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176565 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176566 - ||  || 5 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176567 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176568 - ||  || 10 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176569 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176570 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176571 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176572 - ||  || 20 ianuarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176573 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176574 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176575 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176576 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176577 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176578 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176579 - ||  || 4 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176580 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176581 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176582 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176583 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176584 - ||  || 13 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176585 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176586 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176587 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176588 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176589 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176590 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176591 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176592 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176593 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176594 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176595 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176596 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176597 - ||  || 15 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176598 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 176599 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176600 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-